Zirknitz steht für:

 Cerknica (), Gemeinde in der Region Notranjska, Slowenien
 Zirknitz (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft von Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Zirknitz (Möll), linker Nebenfluss der Möll, Gemeinde Großkirchheim, Kärnten
 Zirknitz (Stainzbach), linker Nebenfluss des Stainzbaches, Weststeiermark, Österreich
 Zirknitz (Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz), Katastralgemeinde in der Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Cerkniško jezero (Zirknitzer See), der größte Sickersee der Welt, Slowenien